Флемингтон има више значења:
 Флемингтон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Флемингтон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Флемингтон (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Флемингтон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Флемингтон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија